Park Place – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 Park Place – stacja metra w Nowym Jorku na Franklin Avenue Line
 Park Place – wieżowiec w Dubaju